Sarbacher ist der Familienname folgender Personen:

 George W. Sarbacher (1919–1973), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Sarbacher (* 1961), deutscher Schauspieler